Шарне може да се односи на:

 Шарне (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Шарне (Рона), насељено место у Француској, у департману Рона
 Шарне ле Макон, насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Шарне ле Шалон, насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара